Phaenopoma är ett släkte av spindlar. Phaenopoma ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krabbspindlar
Phaenopoma